Даг Олдрич (, полное имя Даглас Лэнг Олдрич, ; 19 февраля 1964, Роли, Северная Каролина) — американский гитарист и композитор, играющий в стилях хард-рок и хэви-метал. Живёт в Лос-Анджелесе.

Вместе с Китом Сент-Джоном в 1998 году основал группу Burning Rain. В 2002 и 2005-2006 годах работал с группой Dio. С 2002 года — гитарист группы Whitesnake. В мае 2014 года уволился из Whitesnake и начал сольную карьеру.

Американская компания Suhr Guitars производит именные звукосниматели-хамбакеры Suhr Aldrich.

Дискография 

Сольные альбомы
 1994 Highcentered
 1997 Electrovision
 2001 Alter Ego

Lion
 1986 Power Love (EP)
 1987 The Transformers The Movie: Original Motion Picture Soundtrack
 1987 Dangerous Attraction
 1989 Trouble in Angel City

Hurricane
 1990 Slave to the Thrill

House of Lords
 1990 Sahara

Bad Moon Rising
 1991 Full Moon Fever (EP)
 1991 Bad Moon Rising
 1993 Blood
 1993 Blood On The Streets (EP)
 1995 Opium For The Masses
 1995 Moonchild (сингл)
 1995 Junkyard Haze (EP)
 1999 Flames on the Moon
 2005 Full Moon Collection

Участие в трибьютах
 1996 Crossfire - A Salute to Stevie Ray Vaughan
 1998 Forever Mod: A Tribute to Rod Stewart
 2000 Little Guitars: A Tribute to Van Halen
 2000 Bat Head Soup: A Tribute to Ozzy
 2000 Metallic Assault: A Tribute to Metallica
 2000 Tie Your MIX Down: A Tribute to Queen
 2001 Stone Cold Queen: A Tribute to Queen
 2002 One Way Street - Let the Tribute Do the Talkin': A Tribute to Aerosmith
 2004 Spin The Bottle: An All-Star Tribute to Kiss 2004 Metallic Attack: Metallica - The Ultimate Tribute 2004 We Salute You: A Tribute to AC/DC 2004 Numbers From The Beast: An All Star Salute to Iron Maiden 2006 An 80's Metal Tribute to Van Halen 2006 Butchering the Beatles: A Headbashing Tribute to The Beatles 2006 Flying High Again: Tribute to Ozzy Osbourne 2007 Frankie Banali & Friends: Led Zeppelin Tribute - 24/7/365 2007 The Omnibus Album: This Is Guitar Gods 2008 Northern Light Orchestra: The Spirit of Christmas 2018 Moore Blues For Gary - A Tribute To Gary MooreBurning Rain
 1999 Burning Rain 2000 Pleasure to Burn 2013 Epic ObsessionDio
 2002 Killing the Dragon 2005 Evil or Divine – Live in New York City 2006 Holy Diver – LiveWhitesnake
 2006 Gold 2006 In the Still of the Night Live 2006 Live: in the Shadow of the Blues 2007 1987: 20th Anniversary Collectors Edition 2008 Good to Be Bad 2011 ForevermoreDVD и видео
 1997 The Electro-Lesson (видеошкола) 2005 Dio — Evil or Divine – Live in New York City 2006 Dio — Holy Diver – Live 2006 Whitesnake — In the Still of the Night LiveПрочие работы
 1989 Minoru Niihara — One 1989 Air Pavilion — Cutting Air Act 1 1995 (США и Европа) & 2009 (Япония) Carmine Appice’s Guitar Zeus 1997 (Япония) & 1999 (Европа) Mike Vescera Project — Windows 1998 (Япония) & 2000 (Европа) Mark Boals — Ignition 1999 Ralph Saenz (The Atomic Punks) — две песни (Back Off & Give It)
 1999 Stone — Here Before 2000 Mikazuki in Rock soundtrack 2001 Ghetto Dynasty — Art of Mackin' 2002 Brian McKnight — Superhero & More... 2002 Brian McKnight — From There to Here: 1989—2002 2003 Ken Tamplin and Friends — Wake The Nations 2003 Masanori Sera — Show (The Twist Songs) 2005 Christian Tolle Project — The Real Thing 2007 Marco Mendoza — Live for Tomorrow 2007 Masanori Sera (Twist International) — Jacaranda 2008 Northern Light Orchestra — Spirit Of Christmas 2009 Tim Ripper Owens — Play My Game 2009 Carmine Appice’s Guitar Zeus: Conquering Heroes 2009 Cooper Inc. — Pulling The Trigger 2009 Northern Light Orchestra — The Spirit Of Christmas 2010 Carmine Appice’s Guitar Zeus: Guitar Heroes''

Ссылки 
 Официальный сайт
 Burning Rain Official — Doug Aldrich 
 Doug Aldrich Net 
 Doug Aldrich MySpace 
 Doug Aldrich MySpace Japan

Примечания 

Музыканты Whitesnake
Рок-гитаристы США
Музыканты Dio